A Fed Cup de  1966 foi a quarta edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 21 equipes participaram do Grupo Mundial, com os EUA na final, ganhando da Alemanha Ocidental.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1966 no tênis